Příjmení Weinlich nese více osobností:

 Jan Weinlich (1831–1905) – římskokatolický kněz a světící biskup v Olomouci
 Karel Weinlich (1930–2020 ) – český rozhlasový režisér
 Stanislav Weinlich (* 1930) – český a československý generál ČSLA a politik

Podobné příjmení 
 Weinrich